Турнир пяти наций 1996 — это 67-й турнир из серии Турниров пяти наций — ежегодной регбийной конкуренции между основными сборными северного полушария или 102 по счету турнир (учитывая турниры домашних наций) и заодно первый профессиональный турнир пяти наций проведенный в любительскую эпоху этого вида спорта, так как руководящий орган союза регби, Международный совет регби, 26 августа 1995 года провозгласила этот спорт профессиональным.

Турнир состоял из 10-ти матчей, проведенных в период с 20 января по 16 марта 1996 года. Победителем вновь стала сборная Англии. Англичане одержали Тройную Корону, Кубок Калькутты и Трофей Миллениума. Второе место досталось Шотландцам, третье — Французам, четвертое  сборной Уэльса и в конце таблицы последними оказались Ирландцы.

Участники

Матчи

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

5-я неделя

Ссылки 
 Турнир пяти нации 1996 на сайте ESPN
 Результаты матчев

Кубок шести наций
Январь 1996 года
Февраль 1996 года
Март 1996 года
Спорт во Франции в 1996 году